Ню Хейвън Оупън 2011 е 43-тото издание на Ню Хейвън Оупън. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Ню Хейвън, САЩ от 22 до 27 август. Каролине Возняцки защитава за трета поредна година титлата си и успява успешно да го направи, побеждавайки на финала квалификантката Цетковска с 6 – 4, 6 – 1. На двойки победителки от Ню Хейвън Оупън 2010 са Квета Пешке и Катарина Среботник. Двете са поставени под номер 1 и достигат четвъртфиналите, където се отказват преди мача си с Натали Грандин и Владимира Ухлиржова. Трофеят завоюват Чия-Джун Чуа и Олга Говорцова след победа над италианската двойка Ерани / Винчи с 2:0 сета.

Поставени тенисистки 
  Каролине Возняцки (шампионка)
  На Ли (полуфинал)
  Франческа Скиавоне (полуфинал)
  Марион Бартоли (четвъртфинал)
  Агнешка Радванска (осминафинал)
  Светлана Кузнецова (1 кръг)
  Йелена Янкович (1 кръг)
  Анастасия Павлюченкова (четвъртфинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (четвъртфинал, отказва се)
  Елена Веснина /  Анастасия Родионова (осминафинал)
  Чия-Джун Чуан /  Олга Говорцова (шампионки)
  Нурия Лягостера Вивес /  Анабел Медина Гаригес (полуфинал, отказва се)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на сингъл

WTA Тур 2011
Ню Хейвън Оупън